Fred Williams (drummer) (Frederick Louis Williams, ook Black Fred Williams; * rond 1910), Amerikaans blues- en jazzmuzikant
 Fred Williams (acteur) (Friedrich Wilhelm Löcherer; * 1938),  Duitse acteur
 Fred Williams (contrabassist) (* rond 1940), Amerikaans jazzmuzikant
 Fred Williams (basketballer) (* 1973), Amerikaans basketballer
 Fred Williams (Australisch kunstenaar)